

Patronyme 

 Franca Falcucci (1926-2014), enseignante et femme politique italienne ;
 Joseph Falcucci (1940-2000), acteur français ;
 Robert Falcucci (1900-1989), peintre, illustrateur, affichiste et décorateur français.